Сельское поселение Спасское — упразднённое муниципальное образование в Волоколамском районе Московской области. Образовано 1 января 2006 года. Административный центр — село Спасс.

Глава сельского поселения — Литвиненко Сергей Павлович. Председатель совета депутатов — Зайцев Евгений Владимирович.

География 
Граничит с городскими поселениями Волоколамск и Сычёво; сельскими поселениями Осташёвское, Чисменское и Ярополецкое; сельскими поселениями Волковское и Ивановское Рузского района; а также городским округом Шаховская. Площадь территории сельского поселения — 346,32 км².

Крупные населённые пункты:
 деревня Клишино —  чел.;
 деревня Судниково —  чел.;
 село Спасс —  чел.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поселения

Упразднённые муниципальные образования Волоколамского района
Упразднённые сельские поселения Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году